Latta House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Latta House (North Carolina), ID-Nr. 72000978
 Latta House (Tennessee), ID-Nr. 78002586